Parramatta est un toponyme australien qui désigne :
 Parramatta, ville-banlieue de l'agglomération de Sydney ;
 Ville de Parramatta, zone d'administration locale de l'agglomération de Sydney ;
 Parramatta, principal fleuve de la région de Sydney ;
 Lac Parramatta, lac de la région environnant la ville de Parramatta ;
 Gare de Parramatta, principale gare ferroviaire de Parramatta ;
 Parramatta Eels, club de rugby à XIII de Parramatta ;
 Parramatta Power, club de football de Parramatta ;
 Parramatta Stadium, stade situé à Parramatta.